Сезон 1965–1966 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 4 вересня 1965 та 3 квітня 1966 року. Став 35-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 16 команд, у тому числі 4 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 12 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до Сегунди, ще дві команди брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти двох представників Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Атлетіко», який здобув свій 5-й трофей національної першості. Протягом другої половини сезону основну конкуренцію майбутнім чемпіонам складав інший мадридський клуб, «Реал». У підсумковій турнірній таблиці «Атлетіко» вдалося обійти «королівський клуб» усього на одне очко.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Динаміка турнірного становища

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1965—66 став нападник клубу «Ельче» Лусіано Санчес, який записав до свого активу 19 голів. 

Найкращі бомбардири сезону:

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1965–66 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1965–66 на bdfutbol.com  

1965-66
1966 у футболі
1965 у футболі